Кэ́ролин Де́рбишир-Макро́ри (; ) — канадская кёрлингистка, второй игрок команды Канады на .

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2009).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Шерил Бернард

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу